Eliteserien 1988/89 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1988/89, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1988/89